Changan kan syfta på:är :
 Chang’an – äldre namn på staden Xi'an i Kina
 Changan – äldre namn på staden Pyongyang i Nordkorea
 Chang'anavenyn – en paradgata i Peking.